Dans l'Égypte antique, le Ren est le nom unique ;
 Dans le confucianisme, Ren est la vertu d'humanité ou bienveillance ;
 Ren est la neuvième tige céleste du cycle sexagésimal chinois ;
 Pour le prénom japonais, voir Ren (prénom) ;
 Le xian de Ren (任县) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine;
 ren est l'abréviation de la commande rename utilisé dans l'interface en ligne de commande des systèmes MS-DOS et Windows.
 REN est une chaîne de télévision russe.
 Ren Long est un biathlète chinois.
  (rén en pinyin) est un sinogramme signifiant .